Saddle ist Namensbestandteil antarktischer geografischer Objekte:
 Pleven Saddle
 Ponor Saddle
 Saddle Bluff
 Saddle Hill
 Wilson Saddle
 Zvegor Saddle
Siehe auch:
 Sattel
 Saddle Island
 Saddle River
 Saddle Lake Cree Nation
 Upper Saddle River